

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bernb“ beginnt.

Bernb 



Bernba 
 Bernbacher, Christa (1930–2013), deutsche Politikerin (Grüne), MdBB
 Bernbacher, Klaus (* 1931), deutscher Dirigent und Politiker (SPD, AfB), MdBB

Bernbe 
 Bernbeck, Friedrich (1511–1570), Bürgermeister und Gestalter der Reformation in Kitzingen
 Bernbeck, Ludwig (1794–1865), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Bernbeck, Reinhard (* 1958), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Bernbeck, Rupprecht (1916–2003), deutscher Sanitätsoffizier und Orthopäde

Bernbr 
 Bernbrunn, Margarethe (1788–1861), deutsche Sopranistin, Schauspielerin und Schriftstellerin

Bernbu 
 Bernburg, Katharina († 1597), Opfer der Hexenprozesse in Wernigerode